Velika nagrada Nemčije 1983 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1983. Odvijala se je 7. avgusta 1983.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 45
| 1:27:10,319
| 2
| 9
|-
! 2
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 45
| + 1:10,652
| 3
| 6
|-
! 3
| 6
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 45
| + 1:44,093
| 8
| 4
|-
! 4
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 45
| + 2:00,750
| 5
| 3
|-
! 5
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 44
| +1 krog
| 23
| 2
|-
! 6
| 2
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 44
| +1 krog
| 15
| 1
|-
! 7
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 44
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 8
| 25
|  Jean-Pierre Jarier
| Ligier-Ford
| 44
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 30
|  Thierry Boutsen
| Arrows-Ford
| 44
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 10
| 1
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 44
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 11
| 34
|  Johnny Cecotto
| Theodore-Ford
| 44
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 12
| 4
|  Danny Sullivan
| Tyrrell-Ford
| 43
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 13
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 42
| Ogenj
| 4
|  
|-
! DSQ
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 44
| Diskvalifikacija
| 18
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Cheever
| Renault
| 38
| Dovod goriva
| 6
|  
|-
! Ods
| 32
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 34
| Puščanje olja
| 26
|  
|-
! Ods
| 26
|  Raul Boesel
| Ligier-Ford
| 27
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mauro Baldi
| Alfa Romeo
| 24
| Turbo
| 7
|  
|-
! Ods
| 36
|  Bruno Giacomelli
| Toleman-Hart
| 19
| Turbo
| 10
|  
|-
! Ods
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 17
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 40
|  Stefan Johansson
| Spirit-Honda
| 11
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 11
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 10
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 4
| Črpalka za gorivo
| 16
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 1
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 33
|  Roberto Guerrero
| Theodore-Ford
| 0
| Motor
| 24
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Kenny Acheson
| RAM-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Corrado Fabi
| Osella-Alfa Romeo
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: René Arnoux 1'53.938

Formula 1 sezona 1983
1983